Шумин — многозначный термин.

Фамилия 
 Шумин, Александр Михайлович — советский пловец и ватерполист, тренер по плаванию.
 Шумин, Асан Усеинович — советский учёный-химик и педагог.

Топоним 
 Шумин — село, Бахмачский район, Черниговская область, Украина.